Kautenburger ist der Familienname folgender Personen: 

 Monika Kautenburger (* 1958), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Thomas Kautenburger (1961), deutscher Schauspieler und Autor